Bel Hadj peut désigner :
 Hatem Bel Hadj (?-), scénariste tunisien ;
 Lotfi Bel Hadj (1964-), essayiste, économiste et homme d'affaires franco-tunisien ;
 Mohamed Bel Hadj (1904-1945), est un militaire français, compagnon de la Libération ;
 Moncef Bel Hadj Amor (1931-2010), homme politique tunisien.

Voir aussi